Vostok (del ruso: Восто́к, traducido como Este) hace referencia a:

Vuelos espaciales 

 Programa Vostok, las misiones Vostok pusieron a seis cosmonautas soviéticos en órbita alrededor de la Tierra.
 La nave espacial Vostok, utilizada en el programa, y base de un satélite de reconocimiento.
 El Vostok (cohete), utilizado en los lanzamientos de las naves espaciales Vostok.
 Vostok (cráter), uno de los cráteres de Marte explorado por el Opportunity.
 Vostok 1, el primer vuelo espacial tripulado.

Geografía 

 Lago Vostok, lago aislado del exterior ubicado bajo la Antártida.
 Isla Vostok, isla del conjunto de las islas de la Línea, pertenecientes a la República de Kiribati.
 Bahía Vostok.

Otros significados 

 Base Vostok, base rusa en la Antártida.
 Vostok (relojes), firma rusa de relojería.
 Vostok (corbeta), buque insignia de Fabian Gottlieb von Bellingshausen para explorar la Antártida en 1820.
 Travesía Vostok.
 Valentina Vostok, personaje de ficción de DC Comics.
 Vostok (estación), una estación de metro de Minsk.
 Vostok Gas, compañía de gas.
 FC Vostok Oskemen, equipo de fútbol de Kazajistán.
 Vostok (banda), banda de rock argentina.
Batallón Vostok (Spetsnaz), unidad de Spetsnaz activa en el Conflicto ruso-checheno entre los años 2003 y 2008.
Batallón Vostok (Donbás), batallón insurgente en la Guerra del Donbás que opera en la República Popular de Donetsk desde mayo de 2014.